Manheim (New York), USA
 Manheim (Nyugat-Virginia), USA
 Manheim (Pennsylvania), USA